Уплотнение:


В механических устройствах 
 Уплотнение — устройство, предотвращающее или уменьшающее утечку жидкости или газа через зазоры между деталями машин и сооружений, а также защищающее детали от проникновения грязи и пыли.
 Уплотнение — процесс получения герметичного или в той или иной степени защищённого соединения деталей, частей машин или двух систем.

Изменение механических свойств материала 
 Уплотнение бетонной смеси — важнейший процесс бетонных работ.
 Уплотнение грунтов, Трамбовка

В информационных технологиях 
 Мультиплексирование

В медицине 
 Уплотнение — изменение механических свойств органа или ткани.

Жильё 
 Уплотнение застройки
 Уплотнение (жильё) — в 1917—1920-х годах изъятие «излишков жилплощади» у «уплотняемых» граждан в пользу (как правило) лиц пролетарского происхождения.

Произведения искусства 
 Уплотнение (фильм) — агитационный фильм 1918 года.

Примечания

Источники 
 Словарь Ушакова. Статья «Уплотнение»